Scots Greys foi um regimento de cavalaria da armada britânica, existente entre 1678 e 1971.

História militar do Reino Unido